Хромит:

 Хромит — минерал хрома.
 Операция «Хромит» (сентябрь 1950) — высадка американского морского десанта в порту Инчхон во время Корейской войны.